La Temporada 2017 de la Feria taurina del Corpus Christi de Granada comprende una serie de cuatro festejos taurinos celebrados entre los días 15 y 18 de junio de 2017 con motivo de las fiestas y la Feria taurina del Corpus Christi de la ciudad. Una serie de espectáculos que fueron organizados por la empresa concesionaria de la Plaza de toros de Granada.

El cartel de la feria estuvo ilustrado con una imagen de perfil del diestro cordobés Manuel Rodríguez Manolete con motivo del centenario de su nacimiento y se acompañó de un lema que aparecía igualmente en la cartelería confeccionada para la feria: "...y entonces llegó Manolete". Para esta ocasión la empresa organizadora dispuso de la celebración de tres corridas de toros y de una corrida de rejones; destacando con la participación del torero sevillano Pepe Luis Vázquez que aun estando retirado se vistió de luces para la ocasión.

En la corrida del día 15 de junio, en la que torearon Pepe Luis Vázquez, Morante de la Puebla y Cayetano el acompañamiento musical corrió a cargo de una orquesta sinfónica así como de una coral que interpretó distintas piezas procedentes de la ópera así como de bandas sonoras.

Carteles de la feria

Eventos de la feria 

 El cartel da la feria tuvo un guiño hacia el centenario del nacimiento del torero cordobés Manuel Rodríguez Manolete y una fotografía suya sirvió para ilustrar el cartel anunciador de las corridas de ese año. Asimismo apareció un lema donde se destacaba la importancia que tuvo Manolete para la tauromaquia del siglo XX.
 Los carteles de la feria fueron presentados en el Real Colegio de San Bartolomé y Santiago, en un encuentro de los diestros Pepe Luis Vázquez y Morante de la Puebla con alumnos de la Universidad de Granada.
 El diestro Pepe Luis Vázquez reapareció por una tarde en la Plaza de toros de Granada, saliendo a hombros tras cortar dos orejas al último toro de su lote. Para esta ocasión la empresa organizadora, Lances de Futuro, contrató a una orquesta sinfónica y a una soprano para que interpretaran distintas piezas musicales, como la Marcha de los toreadores de Bizet, el Oboe de Gabriel, de Morricone o Granada del compositor mexicano Agustín Lara.
 La corrida reseñada para el día 17 de junio en la que participaban Enrique Ponce, El Fandi y Roca Rey cambió de ganadería debido a que los toros fueron rechazados por el equipo veterinario de la plaza. Por esta razón no se lidiaron toros de Santiago Domecq sino de otro hierro, en este caso de Salvador Domecq.

Toreros 
La siguiente tabla muestra la información taurina y las estadísticas de los espadas actuantes, así como los nombres de los toreros que forman las correspondientes cuadrillas.

Matadores de toros

Rejoneadores 
La siguiente tabla muestra la información taurina y las estadísticas de los rejoneadores anunciados en la feria.

Cuadra de Andy Cartagena

Cuadra de Diego Ventura

Cuadra de Lea Vicens

Ganaderías 
La siguiente tabla muestra la información taurina de las ganaderías que presentan corrida de toros en la feria.

Resultado de las ganaderías

Premios 

 Premio al toro de la Feria, otorgado por el Colegio de Veterinarios de Granada, al toro Sextante, número 31, de la ganadería de Salvador Domecq.
 Premio Detalle al ruedo, otorgado por el Hotel Vincci de Granada, al diestro Enrique Ponce.

Referencias

Enlaces externos 

 Mundotoro.com. (2017-06-15). "Granada. Pepe Luis Vázquez, Morante y Cayetano". vimeo.com.

Ferias taurinas
Granada